Культу́ра эспера́нто — культура, образовавшаяся в сообществе эсперантистов за более чем 100 лет существования языка.

Литература, фильмы и музыка 

На эсперанто написано более 120 оригинальных романов, переведённых же около 25 000. Существует новостной журнал Monato, издаваемый на эсперанто, популярный среди эсперантистов также как Time и Newsweek. Также существует журнал для слепых, Aŭroro, издаваемый с 1920 года. Всего газет и журналов, издаваемых на эсперанто, около 250.

Каналы на эсперанто можно смотреть по телевизору, очень часто можно услышать об этом языке по интернету и радио. На эсперанто вещают:
 China Radio International
 Melbourne Ethnic Community Radio
 Radio Habana Cuba
 Radio Audizioni Italiane (RAI)
 Radio Polonia
 Radio F.R.E.I.
 Radio Vatican
В ноябре 2005 года появился телевизионный канал Internacia Televido на эсперанто. Большая часть музыкальных произведений на эсперанто являются переводом народных песен. В 1964 году Джекс-Луис Мэй выпустил полнометражный фильм Angoroj — первый оригинальный фильм на эсперанто. В 1965 году был выпущен фильм Incubus.

Сообщество 

Сообщества эсперантистов являются неотъемлемой частью культуры эсперанто. Язык был создан для облегчения взаимопонимания, солидарности и мира. Большая часть эсперантистов продолжают придерживаться этих целей. Кроме того, многие эсперантисты используют язык как дверь в большой мир, чтобы встретиться с людьми из других стран на равных, а также для путешествий. Эсперанто-сообщество имеет определенный набор общих фоновых знаний.

Также среди сообщества эсперантистов существуют совместные праздники и общепринятые традиции. Наиболее распространённым торжеством является День Заменгофа.

См. также 
 Музыкальная культура эсперанто

Примечания

Ссылки 
 Радио на Эсперанто
 Esperanto Kaj Turismo

Культура эсперанто